Лександ (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лександ — місто у Швеції, у лені Даларна.
 Лександ ІФ — хокейний клуб із однойменного міста в Швеції.